Департамент Яви  () — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.

Территория — 2942 км². По данным национального института статистики и переписи на 2010 год численность населения была 20806 против 18160 человек в 2001 году, что составило рост на 14,6%. Плотность населения — 7,07 чел./км².

Административный центр — Ла-Кьяка.

География 
Департамент расположен на севере провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с Боливией
 на востоке — с провинцией Сальта
 на юге — с департаментом Кочинока
 на юго-западе — с департаментом Ринконада
 на западе — с департаментом Санта-Каталина

Административное деление
Департамент включает 6 муниципалитетов:
Ла-Кьяка
Барриос
Кангрехильос
Эль-Кондор
Пумауаси
Яви

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй